Il doppio del torneo di tennis Recife Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Patricio Arnold che hanno battuto in finale Felipe Rivera e Cristiano Testa 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Doug Flach /  Mark Knowles (primo turno)
 Pablo Albano /  Patricio Arnold (Campioni)

 Otavio Della /  Marcelo Saliola (quarti di finale)
 Francisco Montana /  Mario Rincon (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Recife Challenger 1994